Ирья Эльвира Коскинен (, в замужестве — Салин ; 28 июля 1911, Гельсингфорс, Великое княжество Финляндское — 31 марта 1978, Хельсинки, Финляндия) — прима-балерина Финского национального балета, хореограф, педагог, актриса.

Биография 
Родилась 28 июля 1911 года в Гельсингфорсе, в Великом княжестве Финляндском.

С 1931 по 1957 годы была танцовщицей Финского национального балета, а с 1935 года — прима-балериной.

В 1948 году была награждена высшей государственной наградой Финляндии для деятелей искусств — «Pro Finlandia».

В 1953 году основала в Хельсинки собственную балетную школу.

Скончалась 31 марта 1978 года в Хельсинки.

Семья 
 Муж — Клаус Салин, солист Финского национального балета. В браке с 1947 года.

Хореография 
 1951 — балет «Bolero»
 1952 — балет «Песси и Иллюзия»
 1955 — балет «Scaramouche»

Фильмография 
 1954 — «Песси и Иллюзия», хореография
 1952 — «Mitäs me taiteilijat», артистка
 1941 — «Ryhmy ja Romppainen», роль солистки танцев
 1939 — «Aktivistit», роль исполнительницы мазурки
 1939 — «Kaksi Vihtoria», роль солистки танцев

Примечания

Ссылки 
 Irja Elvira Koskinen на сайте iMDb

Балетные педагоги Финляндии
Награждённые медалью Pro Finlandia